

Patronyme 

 Jérôme Abarca-Bolea-y-Portugal, seigneur et historien espagnol ;
 Joaquin Abarca y Blaque (1778-1844), évêque espagnol ;
 Maria de Abarca, peintre espagnole du  :
 Pedro Abarca, jésuite espagnol du  :
 Pedro Pablo Abarca de Bolea (1718-1798), homme d'État espagnol ;
 Ximena Abarca (née en 1981), chanteuse et actrice chilienne.

Toponyme 

 Abarca de Campos, commune espagnole de Castille-et-León. 
 Punta Abarca, pointe limitant la partie nord de l'entrée de la crique Colón et le sud de l'île Freycinet au sud du Chili.

Autres 
 Abarca Bolea-y-Castro, ministre espagnol.
 Peru Abarca, roman en basque du .